Провинция Тамаругаль () — провинция в Чили в составе области Тарапака. Административный центр — Посо-Альмонте. Названа по пустынному плато Тамаругаль.

Провинция административно разделена на 5 коммун.

Территория — 	39 390,5	 км². Численность населения — 	30 715 жителей (2017). Плотность населения — 0,78 чел./км².			

Административный центр — город Посо-Альмонте.

География 
Провинция занимает большую часть области Тарапака.
 
Провинция граничит:
 на севере — с провинциями Арика и Паринакота;
 на востоке — с Аргентиной;
 на юге — с провинциями Токопилья и Эль-Лоа;
 на западе — с провинцией Икике.
На северо-западе территория провинции выходит к побережью Тихого океана.

Административное деление 
Провинция административно разделена на 5 коммун:
 Посо-Альмонте. Административный центр — Посо-Альмонте.
 Каминья. Административный центр — Каминья.
 Кольчане. Административный центр — Кольчане.
 Уара. Административный центр — Уара.
 Пика. Административный центр — Пика.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
Провинция Тамаругаль (citypopulation.de)
 Официальный сайт провинции

Примечания 

Провинции Чили